Stratiomyomorpha — инфраотряд двукрылых насекомых, в состав которого входят три ныне живущих семейства: Stratiomyidae (2651 вид, 375 родов), Xylomyidae (138 видов, 4 рода), Pantophthalmidae (20 видов, 2 рода), а также вымершее семейство Zhangsolvidae. Их личинки обычно сапрофаги, многие обитают в гнилой древесине и почве.

Фотогалерея 
Изображения представителей трёх подгрупп Stratiomyomorpha.

Жилкование крыльев 
Ниже рассматривается жилкование крыльев всех трёх семейств, включаемых в состав инфраотряда Stratiomyomorpha.

Филогения 
Инфраотряд Stratiomyomorpha формирует монофилетическую кладу с Tabanomorpha + Xylophagomorpha, а все вместе к инфраотряду Muscomorpha (все остальные мухи). Внутри выделяется клада Xylomyidae + Stratiomyidae, сестринская к семейству Pantophthalmidae. Помимо Zhangsolvidae, к инфраотряду Stratiomyomorpha также иногда относят вымершее семейство Archisargidae.

Примечания

Ссылки 
 The Tree of Life Web Project: Brachycera.
 Animal Diversity Web — Stratiomyomorpha.